Shula steht für:
 Shula (Bagdad), Stadtviertel von Bagdad, Irak
 Don Shula